

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Serock, une commune (gmina) dans le powiat de Legionowo
 Serock, une ville, chef-lieu de cette commune

 dans la voïvodie de Lublin
 Serock, un village dans le powiat de Lubartów